Turjak est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Turjak, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Turjak, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Kosovo
Turjakë/Turjak, un village situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac, district de Prizren ;
Turjakë/Turjak, un village situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.